Le sigle MMO peut signifier :
 en jeux vidéo, massively multiplayer online (en français, jeu en ligne massivement multijoueur, un type de jeu vidéo faisant participer un très grand nombre de joueurs simultanément par le biais d'un réseau informatique ;
 en aéronautique, MMO, le nombre de Mach Maximal Opérationnel compte tenu des caractéristiques du profil (en 2D) et de l'aile (en 3D) d'un avion.